Shrapnel : obus
 Shrapnel Records : label de musique

Homophones 

 DJ Sharpnel